Arruda peut désigner :

Toponymes

Arruda dos Vinhos, municipalité située dans le district de Lisbonne ;
Arruda dos Vinhos, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Arruda dos Pisões, paroisse civile de la municipalité de Rio Maior, située dans le district de Santarém.
 Arruda, une appellation d'origine.

Patronymes
 Diogo de Arruda, architecte portugais du  ;
 Francisco de Arruda, architecte portugais du  ayant construit la tour de Belém ;
 Miguel de Arruda, architecte portugais du , fils de Francisco de Arruda ;
 José Roberto Arruda, homme politique brésilien ;
 Horacio Arruda, médecin québécois dans le gouvernement du Québec.
 Flávia Arruda, femme politique brésilienne.
Homonymie de toponyme